

Carriera

Nazionale
Ha esordito in Nazionale il 1º giugno 2014.

Collegamenti esterni

 Profilo su eurosport.co.uk

Calciatori di Turks e Caicos
Calciatori della Nazionale di Turks e Caicos